Cantonul Gy este un canton din arondismentul Vesoul, departamentul Haute-Saône, regiunea Franche-Comté, Franța.

Comune 

|-
| Autoreille || align="right" | 268 || align="right" | 70700 || align="right" | 70039
|-
| Bonnevent-Velloreille || align="right" | 287 || align="right" | 70700 || align="right" | 70076
|-
| Bucey-lès-Gy || align="right" | 593 || align="right" | 70700 || align="right" | 70104
|-
| La Chapelle-Saint-Quillain || align="right" | 96 || align="right" | 70700 || align="right" | 70129
|-
| Choye || align="right" | 354 || align="right" | 70700 || align="right" | 70152
|-
| Citey || align="right" | 80 || align="right" | 70700 || align="right" | 70156
|-
| Étrelles-et-la-Montbleuse || align="right" | 52 || align="right" | 70700 || align="right" | 70222
|-
| Frasne-le-Château || align="right" | 228 || align="right" | 70700 || align="right" | 70253
|-
| Gézier-et-Fontenelay || align="right" | 142 || align="right" | 70700 || align="right" | 70268
|-
| Gy || align="right" | 1 018 || align="right" | 70700 || align="right" | 70282
|-
| Montboillon || align="right" | 219 || align="right" | 70700 || align="right" | 70356
|-
| Villers-Chemin-et-Mont-lès-Étrelles || align="right" | 113 || align="right" | 70700 || align="right" | 70366
|-
| Oiselay-et-Grachaux || align="right" | 381 || align="right" | 70700 || align="right" | 70393
|-
| Vantoux-et-Longevelle || align="right" | 142 || align="right" | 70700 || align="right" | 70521
|-
| Vaux-le-Moncelot || align="right" | 63 || align="right" | 70700 || align="right" | 70527
|-
| Velleclaire || align="right" | 62 || align="right" | 70700 || align="right" | 70531
|-
| Vellefrey-et-Vellefrange || align="right" | 93 || align="right" | 70700 || align="right" | 70533
|-
| Vellemoz || align="right" | 88 || align="right" | 70700 || align="right" | 70538
|-
| Velloreille-lès-Choye || align="right" | 51 || align="right" | 70700 || align="right" | 70540
|-
| Villefrancon || align="right" | 73 || align="right" | 70700 || align="right" | 70557
|}
 
 

Cantoane în Haute-Saône